Orihime puede referirse a:

 Orihime Inoue, un personaje del manga y anime Bleach.
 Orihime, un componente del satélite experimental ETS-7.